Montereau (Loiret), gemeente in het Franse departement Loiret (Centre)
 Kanton Montereau-Fault-Yonne, kanton in het Franse departement Seine-et-Marne 
 Montereau-Fault-Yonne, gemeente in dit kanton
 Station Montereau, spoorwegstation in deze gemeente
 Montereau-sur-le-Jard, gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne